Улица Кржижано́вского — называние улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Кржижановского — улица в городе Заволжье.
 Улица Кржижановского — улица в Москве.
 Улица Кржижановского — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Кржижановского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Кржижановского — улица в городе Светлом.
 Улица Кржижановского — улица в Электрогорске.
 Улица Кржижановского — прежнее (до 1957 г.) название Энергетической улицы в Липецке.

Украина 
 Улица Академика Кржижановского — улица в Киеве.

См. также 
 Кржижановский

Улицы, названные в честь советских партийных деятелей